Strobel steht für:
 Strobel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Strobel (Adelsgeschlecht), Niederadelsgeschlecht im Erlanger Raum
 Strobel (Hund), Schlag der Altdeutschen Hütehunde
 (1628) Strobel, Asteroiden

Siehe auch:
 Ströbel
 Strobl